! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 150001–150100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 150101–150200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 150201–150300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 150301–150400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 150401–150500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 150501–150600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 150601–150700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 150701–150800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 150801–150900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 150901–151000 [ editare]

Lista planetelor minore (150001-151000)